Tepoztlán eller Tepoxtlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepoztlán (kommun)
 Tepoztlán, Morelos, Morelos, 
 Tepoxtlán, Guerrero, ort, Ahuacuotzingo,